

Patronyme 

 Carlo Duse (1898-1956), acteur italien ;
 Eleonora Duse (1858-1924), comédienne italienne ;
 Vittorio Duse (1916-2005), acteur italien.

Autre 
 Duse, un type de créature mythologique celte, équivalent du sylvain des Romains.

Voir aussi 
 Jean-Noël Dusé (né en 1948), joueur de football français.